Rudolf Keller je lahko:

 Rudolf Keller, švicarski hokejist
 Rudolf Keller, nemški šahist